Нічний портьє — працівник готелю, що чергує ночами.
 Нічний портьє (фільм) — художня кінострічка 1974 року італійської режисерки Ліліани Кавані
 Нічний портьє (роман) — роман письменника Ірвіна Шоу
 Нічний портьє (фільм, 2020) — фільм Майкла Крістофера